Plaatsen:
 Corry (Ierland), plaats in Ierland
 Corry (Pennsylvania), plaats in de staat Pennsylvania, Verenigde Staten
 Corry (Schotland), plaats op het eiland Skye, Schotland

Personen:
 Corry Brokken, Nederlands zangeres, presentatrice en jurist
 Corry Konings, Nederlands zangeres (Corry en de Rekels)